Racouchot est un patronyme porté notamment par :

 Émile Decoëne-Racouchot (1878-1959), homme politique français ;
 Jean-Paul Racouchot (1816-1892), homme politique français.

Homonymie de patronyme